Эльянов — фамилия.
 Эльянов, Владимир Вениаминович (1951—2013) — украинский шахматист, международный мастер, заслуженный тренер Украины, отец Павла Эльянова.
 Эльянов, Павел Владимирович (род. 1983) — украинский шахматист, гроссмейстер (2001), сын Владимира Эльянова.